Alain Digbeu (1975-), joueur de basket-ball français
 Jennifer Digbeu (1987-), joueuse française de basket-ball, sœur du précédent